Organització Primer de Març, moviment clandestí d'oposició al règim d'Alfredo Stroessner al Paraguai
 Moviment Papua Lliure (del seu nom en indonesi Organisasi Papua Merdeka), moviment independentista de Papua Occidental
 Official PlayStation Magazine, revista de videojocs especialitzada en productes per a PlayStation
 Orientations of Proteins in Membranes, base de dades que proporciona les posicions de les proteïnes de membrana a la bicapa lipídica
 Osteoporosi postmenopàusica, forma d'osteoporosi relacionada amb la menopausa femenina